Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

10001–10100. • 10101–10200. • 10201–10300. • 10301–10400. • 10401–10500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája